Про́эдр или Про́едр ( — «председатель») — титул в Византии и в Православной Церкви.

 Проэдр — глава синклита. Должность была введена императором Никифором II Фокой. Последнее упоминание о проэдре относится к середине XII века.
 Проэдр — член комиссии должностных лиц самоуправления полиса, которые собирались в пританее и председательствовали в городском совете.
 Проэдр — почётный титул некоторых архиереев в Византии. С XIII века титул был сопряжён с занятием одним архиереем нескольких кафедр.
 Проэдр (проэдрос) — также современное греческое название должности президента государства (Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας — Президент Греческой Республики).